Ел Тараисито има више значења:

 Ел Тараисито (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тараисито (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тараисито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику